I bitwa pod Manassas – 21 lipca 1861
 II bitwa pod Manassas – 28–30 sierpnia 1862